Национальные футбольные сезоны в странах, где играют в футбол, отличаются друг от друга по продолжительности и временам года. В большинстве случаев, сезон представляет собой только одно соревнование, в котором принимают участие команды, хотя бывают и случаи, когда сезон делится на две части (например, система Апертура и Клаусура), представляющие собой самостоятельные чемпионаты.

[[File:Football_Season_System.PNG|thumb|right|Национальные футбольные ассоциации Европы (УЕФА):

Футбольные сезоны по странам

УЕФА 
Большая часть футбольных ассоциаций в Европе проводят футбольный сезон по системе «осень-весна».

По состоянию на 2020 год по системе «весна-осень» чемпионаты проводятся в следующих странах Европы:
 Белоруссия
 Грузия
 Ирландия
 Исландия
 Казахстан
 Латвия
 Литва
 Норвегия
 Фарерские острова
 Финляндия
 Швеция
 Эстония

КОНМЕБОЛ 
В Южной Америке по состоянию на 2019 год в 9 из 10 стран футбольный сезон проводится по системе «весна-осень» (календарной), единственное исключение — Аргентина.

ОФК 
В Океании по состоянию на 2019 год большая часть футбольных ассоциаций в Океании проводят футбольный сезон по системе «весна-осень» (календарной), за исключением: Вануату (фактически является футбольной лигой Порт-Вила), Новой Зеландии и Таити.

АФК

КАФ

КОНКАКАФ

Примеры футбольных сезонов

Национальные соревнования по футболу
Футбольные сезоны
Футбольная терминология